Поселковая улица () — улица в историческом районе Адмиралтейская слобода Кировского района Казани.

География 
Пересекается со следующими улицами:

История 
Возникла не позднее 2-й половины XIX века. До революции 1917 года носила название 2-я Поперечно-Зилантовская улица и относилась к 6-й полицейской части. В 1914 году постановлением Казанской городской думы была переименована в Шереметевскую улицу, но фактически это название не использовалось.

Решением Казгорсовета от 2 ноября 1927 года улице было присвоено современное название.

На 1939 год на улице имелось около 30 домовладений: № 1/19-37б по нечётной стороне и № 6-20/13, 44-46 по чётной.

В первые годы советской власти административно относилась к 6-й части города; после введения в городе административных районов относилась к Заречному (с 1931 года Пролетарскому, с 1935 года Кировскому) району.

Примечательные объекты 

 № 13 (снесён) — жилой дом Казанского отделения ГЖД.

Примечания 

Улицы Кировского района Казани
Адмиралтейская слобода (Казань)